Tozer ist der Familienname folgender Personen:

 Aiden Wilson Tozer (1897–1963), US-amerikanischer evangelischer Pastor und Autor
 Ben Tozer (* 1990), englischer Fußballspieler
Edward Timothy Tozer (1928–2010), kanadischer Paläontologe
 Geoffrey Tozer (1954–2009), australischer Pianist
 Henry Fanshawe Tozer (1829–1916), britischer Schriftsteller und Forschungsreisender